Santi patroni cattolici per animale
Santi patroni cattolici per località
Santi patroni cattolici per nome
Santi patroni cattolici per professione
Santi patroni cattolici (varie)